Бонн — фамилия и топоним.

 Бонн — город в Германии, столица ФРГ в 1949—1990 годах.
 «Бонн» — немецкий баскетбольный клуб из одноименного города Бонн.
 Бонн — залив на западном побережье канадского острова Ньюфаундленд.

Фамилия 
 Бонн, Оливье (род. 1990) — нигерский футболист, опорный полузащитник.
 Бонн, Фердинанд (1861—1933) — немецкий актёр, режиссёр, театральный деятель и драматург.
 Бонн, Франсуа (1855—1912) — католический прелат, миссионер, архиепископ Токио.
 Ледигьер, Франсуа де Бонн (1543—1626) — полководец Генриха Великого, последний коннетабль Франции (1622).
 Бонн, Франц (1830—1894) — немецкий писатель и юрист, отец Фердинанда Бонна.

См. также 
 Бон